Sileno puede referirse a:
 Sileno, figura de la mitología griega.
 Macaca silenus o sileno, especie de primate catarrino de la familia Cercopithecidae.
 Sileno, pseudónimo de Pedro Antonio Villahermosa (1869-1945), caricaturista español.